Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Magdalena Maleeva che ha battuto in finale Nataša Zvereva 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (finale)
 Zina Garrison (secondo turno)

 Magdalena Maleeva (campionessa)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Iva Majoli (secondo turno)
 Florencia Labat (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1994